Kiki Bertens era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Venus Williams.

In finale Madison Keys ha sconfitto Svetlana Kuznetsova con il punteggio di 7-5, 7-65.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Ashleigh Barty (semifinale)
 Naomi Ōsaka (quarti di finale, ritirata)
 Karolína Plíšková (quarti di finale)
 Simona Halep (terzo turno)
 Kiki Bertens (secondo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Elina Svitolina (terzo turno)
 Sloane Stephens (terzo turno)

 Aryna Sabalenka (terzo turno)
 Serena Williams (ritirata)
 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Belinda Bencic (primo turno, ritirata)
 Angelique Kerber (primo turno)
 Johanna Konta (primo turno)
 Wang Qiang (primo turno)
 Madison Keys (campionessa)

Wildcard 

  Svetlana Kuznetsova (finale)
  Caty McNally (primo turno)
  Bernarda Pera (primo turno)

  Alison Riske (primo turno)
  Maria Sharapova (secondo turno)

Qualificate 

  Jennifer Brady (secondo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Zarina Diyas (secondo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)

  Veronika Kudermetova (secondo turno)
  Rebecca Peterson (terzo turno) 
  Astra Sharma (primo turno)
  Iga Świątek (secondo turno)

Lucky loser 

  Jessica Pegula (primo turno)
  Mónica Puig (primo turno)

  Barbora Strýcová (primo turno)
  Wang Yafan (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2019